Osoby o nazwisku Lamptey:
 Emmanuel (Odarkwei) Obetsebi-Lamptey (1902–1963, Akra)
 Jacob „Jake” Okanka Obetsebi-Lamptey (* 1946, Akra)
 Nii (Odartey) Lamptey (* 1974, Akra) – ghański piłkarz
 Odartey Lamptey (* 1981, [?]) – ghański piłkarz